Ferketinec (mađarski Alsóferencfalva) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Podturen, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 212 stanovnika te 58 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji